Набалам има више значења:

 Набалам (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Набалам (Темозон), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику